Потрерито има више значења:

 Потрерито (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Потрерито (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Потрерито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потрерито (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрерито (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Потрерито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрерито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику